Samec může být:

 samec – pohlaví živočichů
 kapraď samec – druh kapradin z čeledi kapraďovité (Dryopteridaceae)

příjmení osob
Jan Samec starší (1914–1988) – český pedagog a výtvarník
Jan Samec mladší (* 1955) – český výtvarník
František Samec (1922–1992) – český politik KSČ
František Samec (poslanec Českého zemského sněmu) (1834–1903) – český politik
Petr Samec (* 1964) – československý fotbalista
Vojtěch Samec (1832–1887) – rakousko-uherský důstojník a český politik, poslanec Říšské rady